Didymophysa – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Didymophysa – jeden z synonimów rodzaju ryb Triplophysa